Teșna ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Teșna (Coșna), Dorf im Kreis Suceava
 Teșna (Poiana Stampei), Dorf im Kreis Suceava